Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд () — футбольный турнир в Южной Америки, организуемый КОНМЕБОЛ, в котором выявляется лучшая сборная среди игроков не старше 20 лет. До 1975 года в турнире выступали футболисты не старше 19 лет. На данном турнире выявляются представители от Южной Америки на молодёжном чемпионате мира.

История

Формат 
В последние годы турнир состоит из двух групповых стадий. На первом этапе 10 сборных разбиваются на две группы по пять команд и проводят друг с другом по одному матчу. Три лучшие команды из каждой группы выходят в финальный этап, где формируют финальную группу. Шесть команд играют по одному матчу друг против друга и выявляют победителя турнира.

Результаты

Выступления стран

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 
 RSSSF > International Country Results > Youth Tournaments > South American Youth Championships
 Sudamericano Sub-20 (на сайте КОНМЕБОЛ)
 Sudamericano Sub-20 на сайте ФИФА 

Соревнования национальных сборных по футболу
КОНМЕБОЛ
Футбол, Южная Америка